Sibilante hace referencia a un tipo de sonido agudo.

El término puede referirse:
 En medicina a sibilancia, un tipo de ruido respiratorio patológico.
 En lingüística a consonante sibilante, un tipo de consonante fricativa.